Santo Tomé de Zabarcos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santo Tomé de Zabarcos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Santo Tomé de Zabarcos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar